Santiago de Chile puede referirse a:

 Santiago de Chile, capital de Chile y de la Región Metropolitana de Santiago;
 Santiago de Chile, canción del cantautor cubano Silvio Rodríguez de 1975.

Enlaces externos